Влади́мир Куту́зов:
 Кутузов, Владимир Валентинович (род. 1951) — советский и российский бард.
 Кутузов, Владимир Михайлович (род. 1953) — ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (с 2009 года).
 Кутузов, Владимир Николаевич (1921—2010) — советский и российский звукооператор.